Niemcy:
 Neustädter See – dzielnica Magdeburga
 Neustädter See – jezioro w Magdeburgu
 Neustädter See – jezioro w Neustadt-Glewe